Сконе () — топоним.

 Сконе — полуостров в Швеции.
 Сконе — лен в современной Швеции.
 Сконе — историческая провинция в Швеции.